Uquiasaurus — вимерлий рід ігуанових ящірок, представлений типовим видом Uquiasaurus heptanodonta з пізнього пліоцену Аргентини. Uquiasaurus був вперше описаний у 2012 році на основі ізольованих кісток морди та щелепи у формації Uquía. Ці кістки збереглися в середовищі гранул хижих птахів і є частиною угруповання мікрохребетних, що включає кістки гризунів, сумчастих, жаб, птахів та інших ящірок, одні з небагатьох, які задокументували змішання фаун Північної та Південної Америки під час Великого американського обміну. Філогенетичний аналіз показує, що Uquiasaurus є частиною клади (еволюційного угруповання) ігуанів, яка включає живі родини Liolaemidae, Leiocephalidae та Tropiduridae. Нижче наведено кладограму від Daza et al. (2012), показуючи його філогенетичні зв'язки:

Примітки 

Фауна пліоцену